Рейтинг найбільших ІТ-компаній України (ТОП-50 найбільших IT-компаній України) — рейтинг 50 підприємств-розробників програмного забезпечення за кількістю спеціалістів в Україні. 

Укладається українським профільним вебвиданням DOU з 2011 року. Із 2013 року рейтинг публікується двічі на рік — у січні та липні.

ТОП-25 компаній-розробників

Липень 2021 
 EPAM (11600 розробників в Україні)
 SoftServe (9462)
 GlobalLogic (6365)
 Luxoft (3581)
 Ciklum (3006)
 NIX Solutions (2748)
 DataArt (2625)
 EVOPLAY (2345)
Intellias (2006)
ZONE3000 (2004)
 Infopulse (1990)
 Ajax Systems (1800)
 ELEKS (1775)
 Genesis (1643)
N-iX (1510)
Sigma Software (1500)
 Playrix (1436)
Capgemini Engineering Ukraine (1323)
 EVO (1300)
SQUAD (1280)
Grid Dynamics Group (1249)
Netcracker (1200)
 Ubisoft (1111)
AUTODOC (1080)
Playtika (1050)
Разом у найбільших 25 підприємствах працює 66 989 людей.

Липень 2020 

 EPAM (8300 розробників в Україні)
 SoftServe (7193)
 GlobalLogic (4610)
 Luxoft (3276)
 Ciklum (2404)
 NIX Solutions (2271)
 EVOPLAY (2050)
 Infopulse (1940)
 DataArt (1900)
 Ajax Systems (1800)
 ZONE3000 (1640)
 ELEKS (1514)
 Intellias (1510)
 Genesis (1450)
 Netcracker (1180)
 EVO (1179)
 Sigma Software (1083)
 Ubisoft (1057)
 Lohika (1036)
 N-iX (1030)
 Ring Ukraine (950)
 Playtika (920)
 Playrix (912)
 Astound Commerce (855)
 Innovecs (845)
Разом у найбільших 25 підприємствах працює 52 905 людей.

Липень 2018 

 EPAM (5700 розробників в Україні)
 SoftServe (5379)
 Luxoft (3925)
 GlobalLogic (3617)
 Ciklum (2671)
 Infopulse (1751)
 NIX Solutions Ltd. (1610)
 DataArt (1238)
 ELEKS (1178)
 EVOPLAY (1177)
 ZONE3000 (1100)
 NetCracker (1035)
 Intellias(1020)
 Lucky Labs (965)
 Sigma Software (903)
 EVO (900)
 N-iX (824)
 Miratech (814)
 Lohika (760)
 Playtika UA (752)
 Plarium (712)
 ISD (708)
 Intecracy Group (696)
 GeeksForLess Inc. (650)
 Astound Commerce (622)

Разом у найбільших 25 підприємствах працює 40 707 людей.

Липень 2017 

 EPAM (4800 розробників в Україні)
 SoftServe (4605)
 Luxoft (3865)
 GlobalLogic (3005)
 Ciklum (2493)
 NIX Solutions Ltd. (1500)
 Infopulse (1461)
 ELEKS (1155)
 DataArt (1146)
 NetCracker (1095)
 Lucky Labs (918)
 ZONE3000 (900)
 EVO.company (840)
 Sigma Software (780)
 Miratech (762)
 Plarium (720)
 EVOPLAY (718)
 Playtika UA (701)
 ISD (700)
 N-iX (670)
 Lohika (670)
 Intellias(660)
 Gameloft (650)
 GeeksForLess Inc. (631)
 Playtech (610)
Разом у найбільших 25 підприємствах працює 35 385 людей.

Січень 2016 
 EPAM (4400 розробників в Україні)
 SoftServe (3891)
 Luxoft (3730)
 GlobalLogic (2672)
 Ciklum (2335)
 NIX Solutions Ltd. (1500)
 Infopulse (1211)
 NetCracker (962)
 ELEKS (842)
 Miratech (807)
 DataArt (750)
 Lohika Systems (719)
 Samsung R&D Institute Ukraine (700)
 ISD (700)
 GeeksForLess Inc. (587)
 Playtech (583)
 Sigma Software (583)
 Wargaming.net (565)
 Playtika UA (550)
 Terrasoft (550)
 Plarium (550)
 INTROPRO LLC(532)
 Корпорація Парус (520)
 Cogniance (516)
 Win Interactive LLC (400)
Разом у найбільших 25 підприємствах працює 31 155 людей.

Липень 2015 
 EPAM (3900 розробників в Україні)
 SoftServe (3847)
 Luxoft (3727)
 GlobalLogic (2561)
 Ciklum (2291)
 NIX Solutions Ltd. (1500)
 Infopulse (1184)
 NetCracker (960)
 ELEKS (845)
 Miratech (809)
 Samsung R&D Institute Ukraine (800)
 ISD (734)
 Lohika Systems (711)
 DataArt (703)
 Wargaming.net (592)
 Plarium Global (590)
 GeeksForLess Inc. (585)
 Корпорація Парус (550)
 INTROPRO LLC (532)
 Terrasoft (526)
 Playtika UA (520)
 Sigma Software (510)
 Playtech (500)
 Win Interactive LLC (400)
 Delphi LLC (390)
Разом у найбільших 25 підприємствах працює 30 267 людей.

Січень 2013

Примітки 

Списки:Економіка України